Eugène Gaudemet (1872-1933), juriste français ;
 son fils Jean Gaudemet (1908-2001), historien français du droit ;
 son fils Yves Gaudemet (1946), juriste français ;
 sa fille Brigitte Basdevant-Gaudemet (1947), historienne française du droit ;
 son fils Paul Marie Gaudemet (1914-1998), juriste français.